

Geografia
 Minareto di Jam – Località dell'Afghanistan dove si trova un minareto e delle rovine inserite tra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
 Jam – Città iraniana della Regione di Bushehr

Sigle
 Java Application Manager
 Journal of Applied Meteorology and Climatology
 Junction Adhesion Molecule

Codici
 JAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jambol (Bulgaria)
 jam – codice ISO 639-3 della lingua creola giamaicana
 JAM – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Giamaica

Musica
 Jam band – Particolare genere musicale
 Jam session – riunione di musicisti in cui vengono eseguite musiche improvvisate
 The Jam – complesso musicale punk rock inglese
 Jam – singolo di Michael Jackson del 1992, dall'album Dangerous 
 JAM Project – gruppo musicale giapponese
 Jam – rivista musicale italiana
 Jam – spazio aperto all'improvvisazione rap e break dance
 Jam – gruppo idol giapponese formato da Junko Okuda, Ami Haruna e Misako Murakami

Scautismo
 Jam – abbreviazione di Jamboree

Sport 
 Jam – tecnica di incastro che si usa nella arrampicata su roccia

Altro 
 Jam! – webzine canadese
 Jam Kuradoberi,personaggio di Guilty Gear

Altri progetti